Айнабулак () — станция (населенный пункт) в Коксуском районе Алматинской области Казахстана. Административный центр Айнабулакского сельского округа. Код КАТО — 194833100.

География 
Находится примерно в 36 км к юго-западу от села Балпык-Би. Рядом проходит автодорога A-3 (Алма-Ата — Усть-Каменогорск).

История 
Станция Айнабулак — место смычки Турксиба. До смычки носило наименование Огыз-Корган.

Интересные факты 

 Торжественное мероприятие смычки Турксиба состоялось в 12 часов дня 28 апреля 1930 года, на 8 месяцев раньше срока. На торжественном митинге выступили Т. Рыскулов (заместитель председателя СНК РСФСР), У. Исаев (председатель СНК Казахстана), Шафиков (председатель ЦИК Башкирии), Сен-Катаяма (член президиума исполкома Коминтерна), а также генеральный консул Китая в Семипалатинске Мо-Вей-Тун.
 На смычку прибыли корреспонденты со всего СССР, в том числе, представляющие газету «Гудок» Илья Ильф и Евгений Петров. В их широко известном романе «Золотой теленок» Турксиб именуется «Восточная Магистраль», место смычки — «Гремящий ключ». Из этого выходит, что передача заветного миллиона подпольным миллионером Александром Ивановичем Корейко — великому комбинатору Остапу Бендеру произошло на станции Айнабулак.

Население 
В 1999 году население станции составляло 812 человек (401 мужчина и 411 женщин). По данным переписи 2009 года в населённом пункте проживали 754 человека (353 мужчины и 401 женщина).

Примечания 

Населённые пункты Коксуского района
Переименованные населённые пункты Казахстана